Борис Варга може да се односи на:

 Борис Варга (новинар)
 Борис Варга (фудбалер)